Asymmetry er det tredje studiealbum fra den australske rockgruppe Karnivool, der udkom den 19. juli 2013 på pladeselskabet Density Records. Sangen We Are er første single fra albummet, og blev udgivet 13. juni 2013. 1. november 2013 blev anden single Eidolon fra albummet udsendt.

Spor 

Album fra 2013
Karnivool-album